Ceci est une liste de pays par taux d'emploi, basée sur des statistiques compilées par l'OCDE.

Ces chiffres concernent la population de 20 à 64 ans, hommes et femmes.

Références 

Chômage
Liste de pays